Те́льминский сельсове́т () — сельсовет на территории Брестского района Брестской области Белоруссии.

Состав 

В состав сельсовета входят 12 деревень:

Источник: 

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Вычулки — деревня
 Новые Задворцы — деревня
 Плоска — деревня
 Старые Задворцы — деревня

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района